Гордиан (Gordianus) е име на:

 Свети Гордиан, Гордиан и Епимах († 362 в Рим; † 252 в Александрия), християнски мъченици и Светии
 Гордиан I, римски император (238)
 Гордиан II, римски император (238)
 Гордиан III, римски император (238-244)

 Гордиум, древен град във Фригия
 Гордиев възел, наречен на името на фригийския цар Гордий